Ярослав Мудрый:

 Ярослав Владимирович Мудрый (978—1054) — Великий князь Киевский
 Ярослав Мудрый — сторожевой корабль

В искусстве 
В музыкальном театре
 Ярослав Мудрый — украинская опера Юлия Мейтуса (1972)
  — украинская опера Георгия Майбороды (1973)
 Ярослав Мудрый — рок-опера

В кино
 Ярослав Мудрый — советский кинофильм режиссёра Григория Кохана (1981)

См. также 
 Орден князя Ярослава Мудрого — орден Украины